Silmissin peut désigner :
 Silmissin, une localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso
 Silmissin, une localité située dans le département de Nandiala au Burkina Faso
 Silmissin, une localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso

Homonymie de localités